Запата има више значења:
 Округ Запата (Тексас)
 Запата (Тексас)